Bandiera es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Irma Bandiera (1915–1944), partisana italiana.
 Marco Bandiera (1984), ciclista italiano.
 Neri Bandiera (1989), futbolista argentino.

Otros usos 
 Bandiera Rossa (Bandera Roja), canción popular.